Indonesië
 Paiton (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Paiton (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java